Кубок Испании 1909 — 7-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир прошел 4-8 апреля 1909 года, победителем стал клуб Циклиста (впоследствии «Реал Сосьедад»)

Участники 
 Циклиста
 Атлетик Бильбао
 Эспаньол Мадрид
 Барселона
 Галиция

Первый раунд

Полуфиналы

Финал 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1909 году